Пневская волость (лит. Piniavos valsčius) — бывшая административно-территориальная единица на севере Литвы. Центр — Пинява.

История 
Основана в XIX веке. Волость была упразднена в межвоенный период. Восстановлена 6 ноября 1947 года из части Паневежского уезда.

Волость была упразднена в 1950 году. 20 июня её территория была передана Паневежскому уезду (9 волостей).

Районы 
Районы в 1949 году:

 Блюдияйский район
 Карсакишкисский район
 Науикайский район
 Пакуоджиупяйский район
 Палюнишкисский район
 Пневский район
 Спиракяйский район
 Станионяйский
 Вайвадайский район

Известные жители 
 Владислав Мотека — советский литовский военачальник, полковник ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны командир 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии, в 1945—1949 годах командир 16-й Литовской стрелковой дивизии.
 Феликс Белинский — архитектор.
 Петрас Касперавичюс — инженер-электрик.
 Медардас Григалюнас — советский хозяйственный, государственный и политический деятель; литовский агроном.

Примечания 

Паневежский уезд